Babyface kan syfta på:

Personer
 Kenneth "Babyface" Edmonds (1959–), en amerikansk R&B-sångare och kompositör
 Baby Face Nelson (1908–1934), en amerikansk gangster

Musik och film
 Baby Face (film) – en porrfilm från 1977, regisserad av Alex de Renzy.